Malý Salatín – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Malý Salatín (pol. Mały Salatyn) – szczyt w Tatrach Zachodnich na Słowacji